Еринат — река хребтов зоны сочленения Западного Саяна и Горного Алтая, левый приток реки Большой Абакан (бассейн реки Абакан).

Длина — 30 км, протекает по территории Таштыпского района, близ южной границы Республики Хакасия. Исток — в 10 км восточнее горы Косбажи (абсолютная высота — около 2340 м). Устье расположено в 168 км от устья реки Большой Абакан.

Еринат имеет более 60 мелких притоков без названий, вытекающих из небольших озёр и из-под курумов, наиболее крупный — Узункарасу (длиной 12 км). Русло слабо извилистое, дно каменистое. Питание преимущественно снеговое. Водный режим характеризуется длительным весенне-летним половодьем с постепенным увеличением уровней воды вследствие таяния снегов, высокими паводками с островершинным гидрографом, летней и зимней меженью. Модуль годового стока в многолетнем режиме составляет 19,0 л/(с × км²).

В бассейне реки, где проживает последняя представительница семьи отшельников-старообрядцев Агафья Лыкова, расположен участок Хакасского заповедника «Заимка Лыковых» — территория, наименее подверженная антропогенному воздействию.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Енисейский
 Речной бассейн — Енисей
 Речной подбассейн — Енисей между слиянием Большого и Малого Енисея и впадением Ангары
 Водохозяйственный участок — Енисей от Саяно-Шушенского гидроузла до впадения реки Абакан

Примечания

Литература 
 Малые реки Республики Хакасия (Аналитическая записка по состоянию, охране и хозяйственному использованию). Абакан: МПР РХ, 1999.
 Особо охраняемые природные терр. Алтае-Саянского экорегиона / Под ред. проф. А. Н. Куприянова. Кемерово: Азия, 2001.
 Энциклопедия Республики Хакасия : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. — Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А — Н]. — 2007. — 430, [2] с. : ил., портр. — Библиогр. в конце слов. ст. С. 195.

Реки Таштыпского района
Бассейн Абакана